Hegelbach ist ein geographischer Name:

 Hegelbach, alte Schreibweise von Hechelbach (Obernzenn), Dorf des Marktes Obernzenn im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Hegelbach (Glött), linker Zufluss der Glött vor Fristingen, Stadt Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hegelbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz in Mosbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hechelbach
 Hegbach
 Hegebach
 Hegenbach
 Heggelbach